Immikkeertigajik bezeichnet:
 Immikkeertigajik (Insel, Akerninnaap Oqqummut Kangertiva) (auch Immikkeertaajik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Anaanap Kangertiva Oqqorteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Erik den Røde Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Ikertivaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, bei Ikkatteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Isertup Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Kulusuk, östlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Kulusuk, südöstlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Kulusuk, südwestlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Maniissilersarpik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Nattivit Kangertivat), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Qeertartivattaap Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, bei Qernertivartiit), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, bei Kangersittuaq), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Qalaattiviip Kangersiva) (Turner Ø), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Immikkeertigajik (Insel, Ukaleqartip Kangersiva) (auch Atanikertik, Rathbone Ø), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland